Abega est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :

 Séverin Cécile Abega (1955-2008), écrivain et anthropologue camerounais ;
 Théophile Abega (1954-2012), footballeur camerounais.

Homonymie de patronyme